ИФК, Ифк — многозначный термин:

 Ифк () — исторический инцидент ислама.
 Ильюшин Финанс Ко — крупнейшая в России специализированная компания в сфере авиационного лизинга.
 
 Изофталевая кислота
 ИФК — серия импульсных фотографических ксенононовых ламп, через дефис — энергия вспышки в Джоулях, например, ИФК-120, ИФК-2000.

В спорте 

 Idrottsföreningen Kamraterna () — спортивное общество Швеции, включающее следующие футбольные клубы:
 ИФК Гётеборг
 ИФК Лулео
 ИФК Мальмё
 ИФК Норрчёпинг
 ИФК Сундсвалль
 ИФК Уддевалла
 ИФК Эскильстуна
 ИФК () — международный футбольный кубок, прежнее название Кубка Интертото.

См. также 
 ХИФК